Julia:

 Julia — песня группы The Beatles из их одноимённого альбома.
 Julia — высокоуровневый высокопроизводительный свободный язык программирования с динамической типизацией.
 Julia — круизный паром компании Fastnet Line.
 Julia Dream — песня группы Pink Floyd. 
 Julia — альпийская бригада итальянской армии.

См. также 
  ()
 
 
 Giulia
 Julius